Ding (naczynie) – rodzaj naczynia używanego w starożytnych Chinach
 Ding (nazwisko) – nazwisko chińskie, np. Ding Junhui